Vox Populi – programma televisivo in onda su Sportitalia dal 2016
 Vox Populi – programma televisivo in onda su Rai 3 dal 2018